Койдан — українське прізвище.

Персоналії 
 В'ячеслав Койдан (* 1994) — український футболіст, півзахисник.
 Людмила Койдан (* 1954) — українська художниця.

Українські прізвища